

België 
 Korenmarkt (Gent), een plein in de Belgische stad Gent
 Korenmarkt (tramhalte), een tramknooppunt bij dat plein
 Korenmarkt (Izegem), een plein in de Belgische stad Izegem
 Korenmarkt (Mechelen), een plein in de Belgische stad Mechelen

Nederland 
 Korenmarkt (Arnhem), een plein in de Gelderse stad Arnhem
 Korenmarkt (Hoorn), een straat in de Noord-Hollandse stad Hoorn
 Historische markt in Utrecht:
Hoge Korenmarkt: gebied aan weerszijden van de Oudegracht tussen Weesbrug en Hamburgerbrug
Lage Korenmarkt: op de Neude (tot na 1850)